«Волы́нь» () — украинский профессиональный футбольный клуб из Луцка. Основан в 1960 году

История названий 
 1960—1967 — «Волынь»
 1968—1971 — «Торпедо»
 1977—1988 — «Торпедо»
 1989—2000 — «Волынь»
 2001—2002 — СК «Волынь-1»
 с 2002 — «Волынь»

История клуба 
В 1960 году в связи с расширением класса «Б» городу Луцку было предоставлено место среди команд-мастеров. Было решено создать новую команду на базе ДСТ «Авангард». Сначала она была заявлена как «Авангард», но уже перед самим стартом турнира, 3 апреля, название было изменено на «Волынь». Первый матч Волынь провела 10 апреля 1960 года в Кировограде против местной «Звезды». В том матче команда получила первую победу (3:1), а Владимир Бойченко забил первый мяч в истории клуба (в этом матче он забил все три мяча команды).

Первый домашний матч команда сыграла 2 мая против николаевского «Судостроителя» (0:0), а первую домашнюю победу «Волынь» получила 7 мая в матче против черновицкого «Авангарда» (2:1), первый домашний гол забил Виктор Пъясецкий. Первым тренером команды был Борис Немец. В целом дебютный сезон команда провела неудачно, заняв тринадцатое место из 17 команд, хотя в течение чемпионата постоянно находилась в десятке лучших. Следующие два года стали провальными для «Волыни» — дважды подряд лучане финишировали на последнем месте. В 1963 году «Волынь» поднялась на 17-ое место из 20 команд. Но в переходных матчах того сезона с чемпионом области уступила владимир-волынскому «Зениту» 0:1 и 3:3. И все же — областное руководство решило оставить в классе «Б» именно «Волынь». В дальнейшем результаты команды улучшились, но из года в год её преследовала нестабильность. В 1968 году клуб был передан под опеку нового «спонсора» — Машзавода (впоследствии — Луцкий автомобильный завод) и переименован в «Торпедо». Последний сезон в классе «Б» стал наилучшим для команды. В целом в классе «Б» команда провела 11 сезонов, сыграв 418 матчей, в которых получила 105 побед, 130 ничьих, 183 поражения; разница мячей 348—512=-164. Наивысшее достижение — второе место в зоне и восьмое в финальном турнире 1970 года.

30 января 1989 года на собраниях общественных организаций города был создан футбольный клуб «Волынь», который одним из первых на Украине перешел на хозрасчет. В турнирном марафоне (команда провела 52 матча) в острой борьбе с черновицкой «Буковиной» лучане под руководством Виталия Кварцяного заняли первое место в зоне (команда одержала 32 победы при 6 поражениях), добыв в борьбе звание чемпионов Украины.

Золотые медали Чемпионов Украины 1989 года получили: вратари — Р. Лайзанс, М. Бурч; защитники — В. Антонюк, О. Федюков, И. Польный, Г. Шухман, Р. Крыщишин; полузащитники — А. Раденко, Н. Слука, А. Федецкий, С. Ковалёв, В. Гащин, В. Мартынюк; нападающие — А. Зейберлиньш, В. Дикий, П. Филонюк, В. Мозолюк. Начальник команды — А. А. Барабасевич, главный тренер — В. В. Кварцяный, тренер — О. П. Ещенко.

Весной 1992 года независимая Украина проводила свой дебютный чемпионат. «Волынь», которую тренировал Мирон Маркевич, играла во второй подгруппе высшей лиги, где заняла пятое место из десяти команд (хотя некоторое время даже лидировала). Первый матч чемпионата Украины команда провела в Ивано-Франковске против местного «Прикарпатья» (0:0), а первый гол забил Игорь Плотко в следующей игре с «Буковиной» (1:2). В том же году домашний матч против киевского «Динамо» собрал на «Авангарде» рекордные 20 тысяч зрителей.

В течение чемпионатов 1993/94 и 1994/95 годов команда дважды занимала одиннадцатое место в таблице и дважды доходила до четвертьфинала Кубка Украины. В сезоне 1995/96 «Волынь» заняла 17-ое место из 18 команд и вылетела в первую лигу.

В конце 2000 года президентом и главным тренером «Волыни» стал Виталий Кварцяний. Клуб изменил название на СК «Волынь-1», появились спонсоры. Перед коллективом были поставлены новые задания, и второй круг чемпионата 2000/2001 год клуб завершил на девятом месте. В последнем туре команда разгромила киевский ЦСКА-2 — 7:0. Эта победа до сих пор остается наибольшей победой «Волыни» в чемпионатах Украины. Перед началом сезона луцкий клуб считался одним из фаворитов в первой лиге. Все домашние матчи в том чемпионате команда выиграла, а с 20 сентября 2001 по 8 апреля 2002 года команда выиграла 13 матчей кряду. За семь туров до конца чемпионата «Волынь» обеспечила себе место в высшей лиге, а за три — досрочно стала чемпионом первой лиги.

Золотые медали Чемпионов Первой лиги 2002 года получили: вратари — Ю. Никитенко, Р. Нестеренко; защитники — О. Федюков, Ю. Кондаков, В. Розгон, Л. Гальчук, Я. Комзюк; полузащитники — В. Гащин, Ю. Дудник, С. Гончаренко, А. Писный, В. Гапон, Д. Топчиев, О. Агарин; нападающие — В. Сачко, С. Кривой, А. Гребеножко, В. Луценко, В. Мацюк, С. Гордун, В. Солодкий, А. Столярчук. Президент команды — В. А. Столяр, главный тренер — В. В. Кварцяный, тренер — П. И. Кушлык.

Возвращение «Волыни» в элиту поразило — команда заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата и пробилась в полуфинал кубка Украины. В чемпионате «Волынь» дважды обыграла донецкий «Шахтер» (2:0 и 3:1) и дома победила киевское «Динамо» (1:0). Однако в следующие годы команда боролась за выживание в высшей лиге. В чемпионате 2003/04 клуб в первых восьми матчах не получил ни одной победы, однако во втором круге ему удалось сохранить прописку в высшей лиге. В следующем сезоне «Волынь» заняла восьмое место, хотя в течение чемпионата долго держалась в четверке лучших. Первый круг чемпионата 2005/06 команда завершила на третьем месте, однако из-за финансовой нестабильности из клуба ушли многие игроки «основы», и команда заняла предпоследнее, пятнадцатое, место в высшей лиге, опустившись в первую лигу.

В следующем сезоне перед командой ставилась задача возвращения в высшую лигу, однако она заняла лишь 12-ое место, а чемпионат 2007/08 «Волынь» завершила девятой. В сезоне 2009/10 клуб занял второе место в первой лиге и добыл в борьбе путевку к Премьер-лиге. «Волынь» удачно начала чемпионат 2010/11, заняв 6-ое место по итогам осенней части сезона, но из-за серии неудачных игр весной в итоге заняла 11-ю позицию.

Второе место и серебряные медали Первой лиги 2010 года получили: вратари — И. Ндойе, В. Недилько; защитники — В. Гошкодеря, С. Симинин, Р. Мостовой, В. Ковалюк, Б. Карковский, А. Гринченко, С. Литовченко, В. Розгон, Р. Годованый, П. Циркуненко, Т. Дурай; полузащитники — Е. Пичкур, Р. Лопес, Я. Кинаш, В. Шарпар, М. Лисовой, О. Герасимюк, А. Довгий, А. Марковец, В. Жук, Р. Карасюк, В. Приндета; нападающие — Е. Павлов, М. Оливейра, В. Рыбальченко, Л. да Коста, А. Бабырь, К. Франко (Кану). Президент команды — В. А. Столяр, главный тренер: В. В. Кварцяный, старший тренер — В. О. Журавчак, тренеры — С. С. Павлов и С. Ф. Чабан, начальник команды — В. С. Шелыгин

Летом 2011 года клуб нашел нового инвестора — 50 % акций ООО «ФК „Волынь“» приобрел народный депутат Украины, бывший председатель «Укрнафты» Игорь Петрович Палица.

В декабре 2011 года главный тренер команды Виталий Кварцяный был отправлен в отставку. Как известно, после матча с харьковским «Металлистом», 4 декабря 2011 года, когда были удалены с поля два игрока «Волыни», Виталий Кварцяный нелицеприятно высказался об украинских арбитрах. Он заявил, что знает «кто берёт и сколько берёт».

В зимнее межсезонье 2012 года «Волынь» получила нового главного тренера — Анатолия Демьяненко. Но вскоре, 26 апреля 2013 года, Анатолий Васильевич и руководство «Волыни» по обоюдному согласию сторон разорвали контракт за неудовлетворительные результаты команды. Исполняющим обязанностей главного тренера команды назначили старшего тренера молодёжного состава «Волыни» Анатолия Павловича Писковца. Однако, после 2 матчей, в которых «Волынь» набрала лишь 1 очко, в команду вновь был приглашён Виталий Кварцяный, правда, в качестве исполняющего обязанностей главного тренера команды. В конце сезона 2012/13 Кварцяный был назначен главным тренером «Волыни». 11 июля в команде был избран новый президент, которым стал Виталий Кварцяный.

В мае 2017 года руководство премьер-лиги лишило команду 6 очков из-за не выплаченного за несколько лет долга по заработной плате в 70 тыс. долларов бывшему игроку Саше Стевичу. Из-за этого команда лишилась возможности остаться в чемпионате в следующем сезоне.

В 2022 году, после вторжения в Украину российских войск руководством клуба было принято решение приостановить выступления в чемпионате Украины

Эмблемы команды

Стадион 
«Авангард» — спортивный комплекс в Луцке, Украина, включающий стадион на 12 080 зрителя. Домашняя арена футбольного клуба «Волынь».

В 1923 году в Луцке был построен стадион, включавший в себя футбольное поле и деревянные трибуны для зрителей. В 1945—1960 годах, восстановленный после Великой Отечественной войны, стадион носил название «Луцкий городской стадион». В 1960 году на его месте были сооружены каменные трибуны на 15 000 зрителей, административный корпус, установлено деревянное табло. Новый стадион был назван «Авангард».
В 1980—1981 годах на стадионе было установлено электрическое табло и башни искусственного освещения. Зимой 1994 года стадион был оснащён электрическим подогревом поля, также была увеличена мощность осветительных прожекторов. В 2001—2002 годах на трибунах были установлены индивидуальные пластиковые сиденья для зрителей, а табло заменено на современное. Вместимость стадиона уменьшилась до 12 080 зрительских мест. В 2012 году была завершена реконструкция административного корпуса стадиона. В 2015 году завершилась реконструкция легкоатлетического сегмента арены. Стадион получил право проводить соревнования международного уровня по легкой атлетике.

Тренировочная база 

Строительство учебно-тренировочной базы ФК «Волынь» в селе Дачном началось в конце 70-х годов. Сначала это был профсоюзный оздоровительный центр, который впоследствии был передан на баланс команды мастеров «Торпедо» (Луцк), а затем и ФК «Волынь». База была построена в соответствии с потребностями футбольного клуба.

Учебно-тренировочная база находится в уютном месте вблизи леса и автотрассы в Луцк. Расстояние от базы к главной спортивной арены города — стадиона «Авангард» составляет всего 8 километров. В состав базы входили административный и спальный корпуса, столовая и футбольная площадка.

Кроме тренировочного центра, база в Дачном однажды пригодилась «Волыни» и в качестве домашней арены. В первом независимом Кубке Украины соперником лучан на стадии 1/32 финала было запорожское «Торпедо». Запланированное торжественное открытие сезона 1992 года на «Авангарде» испортила погода, и встречу назначили на 16 февраля в Дачном. «Волынь» уступила будущим полуфиналистам Кубка Украины со счетом 2:3.

На балансе футбольного клуба территория и имущество базы находится с октября 2011 года. Сейчас здесь проводится широкомасштабная реконструкция, цель которой — построение современного административно-развлекательного корпуса и нескольких футбольных полей — с травяным и искусственным покрытием.

Болельщики 

 
Активные болельщики «Волыни» собираются на стадионе «Авангард» на 17-м секторе. «Волынь» имеет националистические взгляды, но не столь радикальные как, например, фанаты «Карпат». Существуют группировки (так называемые «фирмы»): «Volyn Crusaders Firm», «Volyn Dogs Firm», «KG», «Lutsk Supporters Division» . Также команду поддерживают группировки из Ковеля с баннером «Kovel Ultras» и группировки из Горохова. Во время матча фан-сектор «красно-белых» перекрикивается с другими секторами луцкого стадиона лозунгами, основные из них: «Слава Україні! — Героям Слава!», «Слава нації! — Смерть ворогам!», «Україна! — Понад усе!» и др.

Фанаты «Волыни» неприязненно относятся к региональным соперникам — фанатам «Вереса», «Карпат», а также киевских «Оболони», «Динамо», «Арсенала». На западе Украины у фанатов «красно-белых» наиболее напряженные отношения сложились с фанатами «Карпат», и это противостояние носит название «Галицко-Волынское дерби».

С болельщиками харьковского «Металлиста», одесского «Черноморца», запорожскогоо «Металлурга» у фанов «Волыни» дружеские отношения.

Статистика выступлений

СССР 

 Крупнейшая победа: 6:0 («Фрунзенец», 31 июля 1983, Луцк).
 Крупнейшее поражение: 0:7 («Шахтёр» К, 18 сентября 1971, Кадиевка; СКА Л, 22 сентября 1978, Львов)

Украина 

 Крупнейшая победа: 9:1 (Металлург (Запорожье), 29 ноября 2015, Луцк).
 Крупнейшое поражение: 1:8 («Арсенал» К, 17 июля 2002, Киев).
 Лучший бомбардир в сезоне — Перейра де Оливейра Майкон — 14 голов (2011/12)
 Лучший бомбардир в сезоне — Эрик Биквалви — 17 голов (2014/15)

Кубок Украины 

Крупнейшая победа: 7:1 («Ильичевец», 21 сентября 2011, Луцк)

Крупнейшое поражение:
 1:5 («Динамо» К, 24 марта 1993, Киев)
 0:4 («Динамо» К, 5 марта 2003, Луцк; «Динамо» К, 19 ноября 2004, Киев)
 0:4 («Днепр», 27 октября 2014, Днепропетровск)

Посещаемость 
Посещаемость домашних матчей «Волыни», среднее количество зрителей на игре чемпионата Украины в течение сезона:

 Красный цвет — высшая лига
 Светло-розовый — первая лига (1997/98 — 2001/02, 2006/07 — 2009/10)

Достижения 
 СССР
 Победитель Чемпионата УССР: 1989
 Бронзовый призёр Чемпионата УССР: 1975
 Украина
 Победитель Первой лиги Украины: 2001/02
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2009/10
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины: 2018/19

Руководство 
 Почётный президент: Игорь Палица
 Президент: Виталий Кварцяный
 Генеральный директор: Евгения Жуховицкая
 Вице-президент: Юрий Савчук

Бомбардиры команды 
(на 22.09.2015)

Гвардейцы команды

См. также 
 Волынь-2
 Ковель-Волынь-2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт болельщиков
 Профиль клуба на Tribuna.com
 Канал на Youtube

 
Спорт в Луцке
Волынь
Волынь